Andělíček může označovat:
 zdrobnělé jméno pro anděla, malého anděla, andílka
 také putto či amorek
 Kaple svatých Andělů Strážných v Sušici, lidově zvaná Andělíček
 hovorové označení pooperační košile (též anděl)
 Andělíčku, můj strážníčku, tradiční katolická modlitba k andělu strážnému

Externí odkazy